O Al-Akhaa Al-Ahli Aley é um clube de futebol com sede em Aley, Líbano. A equipe compete no Campeonato Libanês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1962.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Líbano
Clubes de futebol fundados em 1962